Козёлкино — топоним в Брянском районе Брянской области России.

 Козёлкино (станция) — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Козёлкино (посёлок при станции) — посёлок при станции Козёлкино, в составе Стекляннорадицкого сельского поселения.
 Козёлкино (посёлок) — посёлок в Брянском районе Брянской области, в составе Стекляннорадицкого сельского поселения.